Valerio se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Carlos E. Valerio
 Alejandro A. Valerio